Canavan ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Canavan (* 1975), Snookerspieler aus Jersey
 Dennis Canavan (* 1942), schottischer Politiker
 Matthew Canavan (* 1980), australischer Politiker
 Myrtelle Canavan (1879–1953), US-amerikanische Ärztin
 Niall Canavan (* 1991), englischer Fußballspieler
 Trudi Canavan (* 1969), australische Fantasy-Schriftstellerin